Ел Песебре има више значења:

 Ел Песебре (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Песебре (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Песебре (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Песебре (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику